Mrzović je naselje u općini Semeljci u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Mrzović je imao 639 stanovnika.

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji